Toy Story může být:

 Toy Story (franšíza) – mediální franšíza zahrnující filmy, seriály, videohry a další
Toy Story: Příběh hraček – americký animovaný film (1995)
 Toy Story 2: Příběh hraček – americký animovaný film (1999)
 Toy Story 3: Příběh hraček – americký animovaný film (2010)
 Toy Story 4: Příběh hraček – americký animovaný film (2019)
 Toy Story: Smash It! – videohra z roku 2013